Мортье — французские фамилия и топоним:
 Фамилия

  (1843—1894) — активист Парижской коммуны.
 Мортье, Антуан (1908—1999) — бельгийский художник-абстракционист.
  (1843—1885) — французский журналист и либреттист.
 Мортье, Жерар (1943—2014) — бельгийский театральный деятель.
  (род. 1920) — бельгийский историк.
 Мортье, Эдуар Адольф (1768—1835) — маршал и пэр Франции, губернатор Москвы (1812), посол при русском дворе в 1830—1832 годах.
  (1835—1892) — 3-й герцог де Тревиз, внук маршала Мортье. 
  (1804—1869) — маркиз, затем 2-й герцог де Тревиз, сын маршала Мортье.

 Топоним

 Мортье — коммуна в департаменте Приморская Шаранта (Франция).
 Мортье — коммуна в департаменте Эна (Франция).

 См. также
  — компания по производству органов, существовавшая в Бельгии в 1898—1948 годах.